Елізабет де Фонтене (нар . 1934) — французька філософиня, професор філософії в Сорбонні в Парижі.

З біографії 
У 1981 році у своєму есеї «Diderot, ou, Le matérialisme enchanté» (Дідро або Зачарований матеріалізм), опублікованому у видавництві Ґрассе, Фонтене розпочала дискусію про практику виставок, коли доходило до того, що, наприклад, в Музеї людини в Парижі виставлявся скелет Сари Баартман. У праці «Le silence des bêtes» (Мовчання тварин), Париж 1999, вона представила дослідження взаємозв'язку між філософією та тваринами, а 2001 року опублікувала працю Des hommes et des bêtes (Люди та тварини) — разом з Аленом Фінкелькраутом — та «Quand un animal te considere» (Коли тварина дивиться на тебе) — разом з Орор Колліас.

Нагороди 

 2018: Prix Femina Essai за Gaspard de la Nuit (Нічний Гаспар)

Вибрані твори 

 Les Figures juives de Marx — Marx dans l'idéologie allemande. (= La Philosophie en effet). Éditions Galilée, Paris 1973, ISBN 2-7186-0006-3.
 Diderot ou le Matérialisme enchanté. Éditions Grasset & Fasquelle, Paris 1981, ISBN 2-246-23051-9. (Nachdruck: (= Le Livre de poche). Librairie Générale Française, Paris 1984, ISBN 2-253-03406-1 ; Grasset, Paris 2001, ISBN 2-246-23052-7)
 разом з Jacques Proust: Interpréter Diderot aujourd'hui. Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, Colloque 11-21 juillet 1983. Le Sycomore, Paris 1984, ISBN 2-86262-231-1.
 La raison du plus fort. Vorwort. In: Trois traités pour les animaux. de Plutarque de Jacques Amyot. POL, Paris 1992, ISBN 2-86744-197-8.
 Le Silence des bêtes, la philosophie à l’épreuve de l'animalité. Fayard (maison d’édition), Paris 1998, ISBN 2-213-60045-7.
 разом з Alain Finkielkraut: Des hommes et des bêtes. (= Répliques). S. Kaplun, Éditions du Tricorne, Genève 2000, ISBN 2-8293-0219-2.
 Les bêtes dans la philosophie et la littérature. In: Denis Müller, Hugues Poltier: La dignité de l'animal — Quel statut pour les animaux à l'heure des technosciences ? (= Le champ éthique. numéro 36). Labor et Fides, Genève 2000, ISBN 2-8309-0995-X, S. 37–68.
 Les mille et une fêtes. Pourquoi tant de religions ? Petite conférence sur les religions. (= Les petites conférences). Bayard, Paris 2005, ISBN 2-227-47527-7.
 Quand un animal te regarde. (= Chouette ! penser). Giboulées-Gallimard jeunesse, Paris 2006, ISBN 2-07-057182-3.
 Une tout autre histoire — Questions à Jean-François Lyotard. (= Histoire de la pensée). Fayard, Paris 2006, ISBN 2-213-60610-2. (En appendice: " L'Europe, les juifs et le livre " / par Jean-François Lyotard, article paru dans  Libération (journal)  le 15 mai 1990)
 Sans offenser le genre humain — Réflexions sur la cause animale. (= Bibliothèque Albin Michel des idées). Albin Michel, Paris 2008, ISBN 978-2-226-17912-8.
 разом з Marie-Claire Pasquier: Traduire le parler des bêtes. (= Carnets de l'Herne). L'Herne, Paris 2008, ISBN 978-2-85197-696-3. (Texte de deux conférences données lors des Assises de la traduction littéraire en Arles, 2006)
 разом з Antoine Mercier, Alain Badiou, Miguel Benasayag, Rémi Brague, Dany-Robert Dufour, Alain Finkielkraut u. a.: L'abstraction du monde. In: Regards sur la crise — Réflexions pour comprendre la crise… et en sortir. Hermann, Paris 2010, ISBN 978-2-7056-6944-7.
 разом з Stéphane Bou: Actes de naissance. le Seuil, Paris 2011, ISBN 978-2-02-103952-8.

Примітки

Посилання 

 
 Interview d’Élisabeth de Fontenay. Interview des Le Figaro mit Élisabeth de Fontenay. (oedipe.org (Memento vom 24. April 2008 im Internet Archive); französisch)

Філософи XXI століття
Науковці Сорбонни
Французькі філософині
Французькі філософи XX століття